

Oerle, nom néerlandais de la commune wallonne d'Oreye

Oerle, village de la commune de Veldhoven dans le Brabant-Septentrional

Homonymie de toponyme